Miejscowości w USA:
 Clay City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Clay City – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Clay City – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Powell
Gminy w USA:
 Clay City (ang. Clay City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay